Giovanni Battista of Giovan Battista is een Italiaanse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:

 Giovanni Battista Amici, Italiaans astronoom
 Giovanni Battista Beccaria, Italiaans natuurkundige
 Giovanni Battista Belzoni, Italiaans archeoloog
 Giovanni Battista Bugatti, Italiaans beul
 Giovanni Battista Bussi, Italiaans kardinaal
 Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce, Italiaans edelman
 Giovanni Battista Cipriani, Italiaans kunstschilder
 Giovanni Battista della Rovere, Italiaans kunstschilder
 Giovanni Battista Donati, Italiaans astronoom
 Giovan Battista Gaulli, Italiaans kunstschilder
 Giovanni Battista Gianotti, Italiaans kunstschilder
 Giovanni Battista Grassi, Italiaans zoöloog
 Giovanni Battista Guarini, Italiaans dichter
 Giovanni Battista Lusieri, Italiaans schilder
 Giovanni Battista Martini, Italiaans componist
 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, Italiaans geestelijke
 Giovanni Battista Orsini, Italiaans edelman
 Giovanni Battista Passeri, Italiaans kunstbiograaf
 Giovanni Battista Pergolesi, Italiaans componist
 Giovanni Battista Piazzetta, Italiaans kunstschilder
 Giovanni Battista Pioda, Zwitsers politicus
 Giovanni Battista Piranesi, Italiaans graficus
 Giovanni Battista Re, Italiaans geestelijke
 Giovanni Battista Sammartini, Italiaans componist
 Giovanni Battista Spinelli
 Giovanni Battista Tommasi, Italiaans edelman
 Giovanni Battista Vaccarini, Italiaans architect
 Giovanni Battista Venturi, Italiaans natuurkundige
 Giovanni Battista Viotti, Italiaans violist
 Giovanni Battista Zupi, Italiaans jezuïet

Jongensnaam